Bādāmak kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bādāmak (ort), Lorestan, 
 Bādāmūk, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar